Монтекальво-Версиджа () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.

Население составляет 579 человек (2008 г.), плотность населения составляет 52 чел./км². Занимает площадь 11 км². Почтовый индекс — 27047. Телефонный код — 0385.

Покровителем коммуны почитается святой Александр из Бергамо, празднование в последнее воскресение августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.montecalvo.pv.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/